Jméno a příjmení Ivan Bartoš má více nositelů:

 Ivan Bartoš (* 1980) – předseda České pirátské strany
 Ivan Bartoš (politik Zelených) (* 1957) – český pedagog, ekolog a politik Zelených
 Ivan Bartoš (hudební pedagog) (* 1960) – český varhaník a hudební pedagog